Sphaerotrichopus är ett släkte av mångfotingar. Sphaerotrichopus ingår i familjen Dalodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Sphaerotrichopus